The Latent Spark – film del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Latent Spark – film del 1913 diretto da Wallace Reid
The Latent Spark – film del 1914 diretto da Raymond B. West